«Несение креста», «Христос, несущий крест» () — картина французского художника Николя Турнье (1590—1639), барочного живописца школы Караваджо. Датируется 1632 годом. Была похищена в 1818 году. В настоящее время картина задержана в Париже официальными властями Франции с целью возвращения стране.

История 
После написания картина располагалась в церкви Сен-Жером в Тулузе (бывшей часовне). Во время Французской революции полотно было конфисковано и вместе с другой картиной Турнье «Снятия с креста», также изображающей один из эпизодов страстей Христовых, было передано в Музей августинцев в Тулузе.

Картина была украдена в 1818 году и в течение почти двухсот лет её местонахождение оставалось тайной. Полотно впервые появилось вновь во Флоренции на аукционе Сотбис после смерти владельца. В 2010 году лондонская Weiss Gallery приобрела картину на художественной выставке-ярмарке в Маастрихте за 550 тысяч долларов.. В ноябре 2011 года картина была выставлена на международной выставке произведений старых мастеров в Париже.

Французское государство задержало картину и запретило её к вывозу с территории Франции с целью возвращения.

См. также 
 Несение креста (картина Тициана)

Примечания

Ссылки 
 L’Etat français veut récupérer un tableau disparu en 1818 et exposé à Paris  
 Musée des Augustins. On a retrouvé le tableau volé en 1818  

Картины Николя Турнье
Картины по сюжетам Нового Завета
Иисус Христос в живописи
Картины в стиле барокко